een plaats in Seine-Maritime; zie Trouville (Seine-Maritime)
 een plaats in Hoog-Normandië; zie Trouville-la-Haule
 een plaats in Laag-Normandië; zie Trouville-sur-Mer